Ксегжа (Чёрная) — река в Рязанской области России, правый приток Унжи. Длина реки составляет 37 км, площадь водосборного бассейна — 316 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от впадения реки Мокша до впадения реки Тёша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300112110000030145
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003014
 Код бассейна — 09.01.03.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 19 км: река Раменка (лв)

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Унжи (приток Оки)
Реки Рязанской области